Zorko je lahko:

 Zorko, moško osebno ime
 Zorko, pogost priimek v Sloveniji